Brandywell (Man)
 Brandywell Stadium